Le terme de pistache peut désigner :
 la pistache, fruit du pistachier ;
 la couleur pistache, une teinte de vert ;
 l'arachide en Haïti.
 la pistache africaine,  graine de certaines cucurbitacées, notamment Cucumeropsis mannii, en Côte d'Ivoire.